Albert Schatz kan syfta på:

* Albert Schatz (1879–1940), fransk rättshistoriker
 Albert Schatz (1839–1910), tysk musikolog, tonsättare och librettist
 Albert Schatz (1920–2005), amerikansk mikrobiolog